IGHMBP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 993 амінокислот, а молекулярна маса — 109 149.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, рибонуклеопротеїнів, активаторів, геліказ. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном цинку, ДНК, РНК, тРНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Гелікази
Цинк-зв'язувальні білки